«Real Life» - o «The Real Life» - puede referirse a:

Música 
Agrupaciones
 Real Life, banda australiana.
Álbumes
 Real Life (1978), álbum de Magazine.
 Real Life (1991), álbum de Simple Minds.
 Real Life (2006), álbum de Evermore.
 Real Life (2006), álbum de Joan as Police Woman.
 The Real Life (n/d), álbum de Raven Maize.
Canciones
 "Life is Real (Song for Lennon)" (1982), canción del álbum Hot Space de Queen.
 "Real Life" (1999), canción de Bon Jovi.
 "Real Life" (2006), canción de Evermore.
 "Real Life" (2015), canción de The Weeknd.